Nigerpeton est un genre éteint de tétrapodes amphibiens temnospondyles connu par la seule espèce N. ricqlesi découverte au Niger, d'où son nom. Il a été découvert dans la formation de Moradi dans le nord du Niger, datée du Permien supérieur, soit il y a environ  (millions d'années).

Classification

Voir aussi

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Paléontologie au Niger
Taxon fossile décrit en 2005